Piet Hein Donner, een Nederlands politicus
 Johannes Hendrikus (Hein) Donner, een Nederlands schaakgrootmeester en schrijver